Carl Peter Thunberg, Zweeds natuuronderzoeker
Clas Thunberg, Fins schaatser
Greta Thunberg, Zweeds klimaatactiviste